Název buldok má více psů:
 Anglický buldok
 Americký buldok
 Australský buldok
 Francouzský buldoček

jiné významy
 Bulldog (traktor)

Externí odkazy